Nahtnebef, görögösen Nektanebész, hibásan I. Nektanebosz, uralkodói nevén Heperkaré (? – Kr. e. 362) ókori egyiptomi fáraó Kr. e. 380-tól haláláig, a XXX. dinasztia megalapítója.

Uralkodása alatt Khabriaszra támaszkodott Pharnabazosz és Iphikrátész ellenében.

Jegyzetek

Fáraók
XXX. dinasztia
Az i. e. 5. században született személyek
Az i. e. 360-as években elhunyt személyek